М-50 — индекс военной техники СССР. Может относиться к:

 М-50 — опытный трехцилиндровый двигатель на базе М-11.
 М-50 — подводная лодка типа «Малютка».
 М-50 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ОКБ Мясищева.
 М-50 — советская электронная вычислительная машина, модификация ЭВМ М-40.